Katsuhito Masaki es un personaje ficticio de la serie de anime y manga Tenchi Muyō!.

Es el abuelo de Tenchi Masaki. En los OVAs, Katshuito Masaki, también conocido como Yosho, quien hace 700 años huyó a la Tierra desde Jurai. Él fue conocido como el más grande espadachín de Jurai. La madre de Tenchi murió de joven.

Actualmente, Katsuhito es un Shinto Priest, que no sólo entrena a Tenchi en sus habilidades con la espada, sino que le traspasa los conocimientos del estilo de pelea de Jurai. Yosho tuvo la idea de casarse con Ayeka, pero desistió.

Desde que buscó casarse con una persona de la Tierra, ha causado controversia en Jurai, ya que a no todos los Jurianos les gusta la idea de mezclar la herencia, y él uso el ataque de Ryōko como una excusa para huir de la Tierra.

En los OVAs, él espera que se una a Ayeka y así derrotar a Ryōko, para que Tenchi ocupe el lugar que merece en Jurai. Por desgracia, los planes no resultaron como él quería.

En la primera serie de televisión (El Universo de Tenchi), él es conocido como Yosho y está relacionado con la Familia Real de Jurai, pero no tiene una relación cercana a Ayeka o Sasami.

Curiosidades 
Comparte similitudes con He-Man y Trunks ambos son híbridos alíen-terrícola armados con una espada y príncipes.

Enlaces externos 

Personajes de Tenchi Muyo!
Extraterrestres de ficción
en:Katsuhito Masaki